Municipio de Antioch puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Antioch (condado de Hot Spring, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Hot Spring.
 Municipio de Antioch (condado de White, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de White.
 Municipio de Antioch (condado de Hoke, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Hoke.
 Municipio de Antioch (condado de Wilkes, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Wilkes.
 Municipio de Antioch (condado de Lake, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Lake.
 Municipio de Antioch (condado de Wexford, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Wexford.